Maori oder Māori steht für:

 Māori, indigene Bevölkerung Neuseelands
 Maorische Sprache, Sprache der Māori
 Rarotonganische Sprache, Amtssprache der Cookinseln
 Maori (Schiff, 1893), britischer Frachter 
 Maori (Schiff, 1953), neuseeländisches Passagierschiff
 Maori (Schiff, 1958), französischer Frachter 
 HMS Maori, zwei britische Kriegsschiffe
 Maori River, Fluss in Neuseeland